|-
|(132251)||2002 EY94|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,176|| align=right|3,54|| align=right|3,727||MBA||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132252)||2002 EO97|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,188|| align=right|7,55|| align=right|3,734||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132253)||2002 EU100|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,049|| align=right|7,35|| align=right|3,788||MBA||5. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132254)||2002 EZ100|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,050|| align=right|7,08|| align=right|3,555||MBA||6. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132255)||2002 EC105|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,188|| align=right|5,75|| align=right|3,599||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132256)||2002 EV108|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,096|| align=right|7,61|| align=right|3,645||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132257)||2002 EW110|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,067|| align=right|6,88|| align=right|3,634||MBA||9. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132258)||2002 EM114|| align=right|16,3|| align=right|2,429|| align=right|0,194|| align=right|3,10|| align=right|3,786||MBA||10. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132259)||2002 EY114|| align=right|15,8|| align=right|2,432|| align=right|0,113|| align=right|7,48|| align=right|3,793||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132260)||2002 EM116|| align=right|17,3|| align=right|2,328|| align=right|0,177|| align=right|1,50|| align=right|3,551||MBA||9. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132261)||2002 EJ118|| align=right|16,5|| align=right|2,479|| align=right|0,183|| align=right|1,26|| align=right|3,902||MBA||10. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132262)||2002 EC123|| align=right|16,8|| align=right|2,396|| align=right|0,162|| align=right|0,80|| align=right|3,708||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132263)||2002 EX123|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,171|| align=right|2,82|| align=right|3,664||MBA||12. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132264)||2002 EO124|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,209|| align=right|1,91|| align=right|3,605||MBA||12. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132265)||2002 EW125|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,180|| align=right|2,82|| align=right|3,758||MBA||11. března 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(132266)||2002 EV127|| align=right|16,4|| align=right|2,395|| align=right|0,136|| align=right|5,85|| align=right|3,705||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132267)||2002 EH131|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,170|| align=right|1,89|| align=right|3,637||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132268)||2002 EF133|| align=right|17,3|| align=right|2,375|| align=right|0,156|| align=right|1,00|| align=right|3,660||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132269)||2002 EH135|| align=right|17,2|| align=right|2,409|| align=right|0,135|| align=right|1,08|| align=right|3,738||MBA||13. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132270)||2002 EN138|| align=right|16,5|| align=right|2,408|| align=right|0,174|| align=right|1,91|| align=right|3,735||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132271)||2002 ED141|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,244|| align=right|3,39|| align=right|3,672||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132272)||2002 EN141|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,167|| align=right|2,43|| align=right|3,782||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132273)||2002 EU141|| align=right|17,5|| align=right|2,365|| align=right|0,135|| align=right|2,75|| align=right|3,636||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132274)||2002 EB145|| align=right|16,0|| align=right|2,607|| align=right|0,073|| align=right|5,95|| align=right|4,208||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132275)||2002 EN145|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,092|| align=right|7,57|| align=right|4,165||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132276)||2002 EA149|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,175|| align=right|1,59|| align=right|3,674||MBA||15. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132277)||2002 EV150|| align=right|15,6|| align=right|2,462|| align=right|0,138|| align=right|7,95|| align=right|3,862||MBA||15. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132278)||2002 EP152|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,236|| align=right|8,26|| align=right|3,682||MBA||14. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132279)||2002 EN155|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,087|| align=right|4,36|| align=right|3,683||MBA||5. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132280)||2002 FZ2|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,125|| align=right|3,27|| align=right|3,834||MBA||16. března 2002||Nogales||Tenagra II
|-
|(132281)||2002 FY9|| align=right|16,3|| align=right|2,433|| align=right|0,206|| align=right|5,22|| align=right|3,794||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132282)||2002 FQ12|| align=right|15,8|| align=right|2,694|| align=right|0,027|| align=right|2,74|| align=right|4,421||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132283)||2002 FP13|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,194|| align=right|3,59|| align=right|3,581||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132284)||2002 FX13|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,105|| align=right|6,24|| align=right|3,555||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132285)||2002 FP14|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,147|| align=right|5,22|| align=right|3,695||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132286)||2002 FW14|| align=right|16,5|| align=right|2,449|| align=right|0,119|| align=right|6,77|| align=right|3,831||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132287)||2002 FA16|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,195|| align=right|8,78|| align=right|4,042||MBA||16. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132288)||2002 FJ20|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,061|| align=right|6,84|| align=right|3,685||MBA||18. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132289)||2002 FD22|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,056|| align=right|7,70|| align=right|3,627||MBA||19. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132290)||2002 FK22|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,183|| align=right|10,72|| align=right|3,739||MBA||19. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132291)||2002 FY24|| align=right|16,1|| align=right|2,552|| align=right|0,077|| align=right|2,02|| align=right|4,077||MBA||19. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132292)||2002 FV32|| align=right|16,0|| align=right|2,557|| align=right|0,146|| align=right|9,95|| align=right|4,087||MBA||21. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132293)||2002 FS33|| align=right|17,0|| align=right|2,334|| align=right|0,052|| align=right|5,47|| align=right|3,566||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132294)||2002 FF36|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,180|| align=right|11,39|| align=right|4,150||MBA||21. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132295)||2002 GC|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,049|| align=right|15,71|| align=right|4,268||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132296)||2002 GB1|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,074|| align=right|7,23|| align=right|3,804||MBA||4. dubna 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(132297)||2002 GD1|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,063|| align=right|1,66|| align=right|4,061||MBA||3. dubna 2002||Drebach||G. Lehmann; J. Kandler
|-
|(132298)||2002 GD2|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,128|| align=right|2,49|| align=right|3,730||MBA||6. dubna 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(132299)||2002 GK3|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,093|| align=right|21,00|| align=right|4,085||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132300)||2002 GT6|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,270|| align=right|10,70|| align=right|3,705||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132301)||2002 GG7|| align=right|16,4|| align=right|2,392|| align=right|0,115|| align=right|8,71|| align=right|3,699||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132302)||2002 GK7|| align=right|15,2|| align=right|2,526|| align=right|0,165|| align=right|14,48|| align=right|4,015||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132303)||2002 GW8|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,172|| align=right|18,84|| align=right|4,193||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132304)||2002 GH9|| align=right|16,4|| align=right|2,529|| align=right|0,145|| align=right|4,18|| align=right|4,021||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132305)||2002 GG11|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,043|| align=right|13,13|| align=right|4,369||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132306)||2002 GQ11|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,111|| align=right|9,76|| align=right|4,336||MBA||14. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132307)||2002 GH12|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,111|| align=right|2,02|| align=right|3,454||MBA||15. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132308)||2002 GT12|| align=right|16,2|| align=right|2,419|| align=right|0,191|| align=right|0,93|| align=right|3,763||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132309)||2002 GV12|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,167|| align=right|1,83|| align=right|3,672||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132310)||2002 GP13|| align=right|16,4|| align=right|2,594|| align=right|0,169|| align=right|2,73|| align=right|4,177||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132311)||2002 GY13|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,194|| align=right|1,94|| align=right|3,773||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132312)||2002 GT14|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,069|| align=right|15,00|| align=right|4,053||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132313)||2002 GL15|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,084|| align=right|7,87|| align=right|3,757||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132314)||2002 GH16|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,125|| align=right|3,79|| align=right|3,666||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132315)||2002 GU16|| align=right|16,9|| align=right|2,431|| align=right|0,169|| align=right|2,48|| align=right|3,790||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132316)||2002 GZ17|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,100|| align=right|3,59|| align=right|4,032||MBA||15. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132317)||2002 GV18|| align=right|15,5|| align=right|2,526|| align=right|0,127|| align=right|5,61|| align=right|4,015||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132318)||2002 GW18|| align=right|15,8|| align=right|2,525|| align=right|0,111|| align=right|13,58|| align=right|4,010||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132319)||2002 GX18|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,150|| align=right|1,20|| align=right|3,758||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132320)||2002 GA19|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,172|| align=right|4,49|| align=right|4,089||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132321)||2002 GR19|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,102|| align=right|4,96|| align=right|4,036||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132322)||2002 GX19|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,182|| align=right|3,99|| align=right|3,603||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132323)||2002 GU21|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,115|| align=right|14,45|| align=right|4,022||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132324)||2002 GX21|| align=right|16,0|| align=right|2,730|| align=right|0,106|| align=right|11,23|| align=right|4,511||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132325)||2002 GC23|| align=right|16,7|| align=right|2,457|| align=right|0,207|| align=right|4,84|| align=right|3,852||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132326)||2002 GR23|| align=right|16,4|| align=right|2,298|| align=right|0,121|| align=right|5,42|| align=right|3,483||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132327)||2002 GA24|| align=right|16,0|| align=right|2,588|| align=right|0,096|| align=right|2,18|| align=right|4,163||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132328)||2002 GH27|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,227|| align=right|13,27|| align=right|3,797||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132329)||2002 GL31|| align=right|16,4|| align=right|2,776|| align=right|0,174|| align=right|0,86|| align=right|4,624||MBA||7. dubna 2002||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(132330)||2002 GY33|| align=right|14,8|| align=right|2,641|| align=right|0,213|| align=right|15,49|| align=right|4,291||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132331)||2002 GD35|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,264|| align=right|8,21|| align=right|3,739||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132332)||2002 GL37|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,220|| align=right|0,99|| align=right|3,578||MBA||3. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132333)||2002 GF38|| align=right|16,5|| align=right|2,460|| align=right|0,078|| align=right|2,82|| align=right|3,857||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132334)||2002 GN38|| align=right|16,1|| align=right|2,607|| align=right|0,101|| align=right|1,57|| align=right|4,208||MBA||2. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132335)||2002 GU38|| align=right|15,8|| align=right|2,459|| align=right|0,175|| align=right|7,68|| align=right|3,855||MBA||2. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132336)||2002 GM39|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,160|| align=right|4,25|| align=right|3,566||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132337)||2002 GD40|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,038|| align=right|13,19|| align=right|4,107||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132338)||2002 GP40|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,118|| align=right|4,01|| align=right|4,016||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132339)||2002 GR41|| align=right|16,2|| align=right|2,532|| align=right|0,087|| align=right|3,81|| align=right|4,029||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132340)||2002 GD42|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,180|| align=right|10,84|| align=right|4,132||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132341)||2002 GC43|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,037|| align=right|7,59|| align=right|4,232||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132342)||2002 GF43|| align=right|16,3|| align=right|2,249|| align=right|0,152|| align=right|3,75|| align=right|3,373||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132343)||2002 GQ43|| align=right|16,8|| align=right|2,548|| align=right|0,054|| align=right|1,56|| align=right|4,065||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132344)||2002 GA44|| align=right|16,3|| align=right|2,633|| align=right|0,153|| align=right|7,06|| align=right|4,271||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132345)||2002 GM44|| align=right|16,3|| align=right|2,413|| align=right|0,111|| align=right|5,10|| align=right|3,748||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132346)||2002 GQ45|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,074|| align=right|7,87|| align=right|3,819||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132347)||2002 GD46|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,117|| align=right|6,92|| align=right|3,745||MBA||2. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132348)||2002 GB47|| align=right|15,4|| align=right|2,461|| align=right|0,188|| align=right|1,62|| align=right|3,861||MBA||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132349)||2002 GF50|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,251|| align=right|7,37|| align=right|3,742||MBA||5. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132350)||2002 GG52|| align=right|16,7|| align=right|2,414|| align=right|0,077|| align=right|4,88|| align=right|3,750||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132351)||2002 GT52|| align=right|16,5|| align=right|2,573|| align=right|0,141|| align=right|4,13|| align=right|4,127||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132352)||2002 GV54|| align=right|16,2|| align=right|2,439|| align=right|0,084|| align=right|16,09|| align=right|3,808||MBA||5. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132353)||2002 GB55|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,135|| align=right|2,19|| align=right|3,780||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132354)||2002 GZ55|| align=right|15,8|| align=right|2,548|| align=right|0,151|| align=right|5,42|| align=right|4,067||MBA||5. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132355)||2002 GH57|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,150|| align=right|7,86|| align=right|4,110||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132356)||2002 GY58|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,102|| align=right|1,70|| align=right|3,786||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132357)||2002 GM60|| align=right|16,0|| align=right|2,219|| align=right|0,175|| align=right|7,29|| align=right|3,306||MBA||8. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132358)||2002 GE61|| align=right|15,4|| align=right|2,931|| align=right|0,070|| align=right|3,02|| align=right|5,016||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132359)||2002 GQ63|| align=right|16,2|| align=right|2,593|| align=right|0,165|| align=right|12,70|| align=right|4,174||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132360)||2002 GB64|| align=right|16,5|| align=right|2,669|| align=right|0,175|| align=right|2,72|| align=right|4,359||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132361)||2002 GK66|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,147|| align=right|5,49|| align=right|3,420||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132362)||2002 GA67|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,177|| align=right|2,93|| align=right|3,733||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132363)||2002 GL67|| align=right|15,2|| align=right|2,879|| align=right|0,192|| align=right|3,81|| align=right|4,885||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132364)||2002 GN67|| align=right|16,6|| align=right|2,554|| align=right|0,115|| align=right|13,03|| align=right|4,081||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132365)||2002 GO67|| align=right|15,6|| align=right|2,487|| align=right|0,206|| align=right|3,19|| align=right|3,921||MBA||8. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132366)||2002 GF68|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,195|| align=right|11,51|| align=right|3,724||MBA||8. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132367)||2002 GG68|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,238|| align=right|12,92|| align=right|4,352||MBA||8. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132368)||2002 GT68|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,133|| align=right|13,35|| align=right|4,184||MBA||8. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132369)||2002 GX69|| align=right|16,4|| align=right|2,623|| align=right|0,096|| align=right|4,04|| align=right|4,247||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132370)||2002 GK72|| align=right|15,8|| align=right|2,782|| align=right|0,050|| align=right|4,34|| align=right|4,640||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132371)||2002 GQ73|| align=right|16,9|| align=right|2,299|| align=right|0,125|| align=right|7,78|| align=right|3,485||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132372)||2002 GW74|| align=right|16,5|| align=right|2,403|| align=right|0,086|| align=right|5,78|| align=right|3,724||MBA||9. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132373)||2002 GK75|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,173|| align=right|16,75|| align=right|4,496||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132374)||2002 GM77|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,045|| align=right|6,40|| align=right|3,733||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132375)||2002 GA78|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,155|| align=right|5,59|| align=right|3,493||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132376)||2002 GF78|| align=right|17,1|| align=right|2,592|| align=right|0,240|| align=right|4,47|| align=right|4,172||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132377)||2002 GJ79|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,183|| align=right|2,38|| align=right|3,674||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132378)||2002 GW79|| align=right|16,0|| align=right|2,528|| align=right|0,122|| align=right|1,30|| align=right|4,018||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132379)||2002 GH80|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,052|| align=right|4,96|| align=right|4,239||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132380)||2002 GS80|| align=right|16,8|| align=right|2,283|| align=right|0,115|| align=right|6,58|| align=right|3,449||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132381)||2002 GK82|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,119|| align=right|5,85|| align=right|3,715||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132382)||2002 GO83|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,187|| align=right|8,04|| align=right|3,721||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132383)||2002 GQ83|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,253|| align=right|5,96|| align=right|3,620||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132384)||2002 GT84|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,207|| align=right|7,68|| align=right|4,064||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132385)||2002 GY85|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,197|| align=right|11,49|| align=right|3,752||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132386)||2002 GT87|| align=right|16,5|| align=right|2,440|| align=right|0,098|| align=right|6,65|| align=right|3,811||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132387)||2002 GK88|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,109|| align=right|13,59|| align=right|4,189||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132388)||2002 GQ88|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,267|| align=right|10,20|| align=right|3,637||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132389)||2002 GJ90|| align=right|15,9|| align=right|2,517|| align=right|0,063|| align=right|2,85|| align=right|3,993||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132390)||2002 GN91|| align=right|16,7|| align=right|2,312|| align=right|0,141|| align=right|7,34|| align=right|3,514||MBA||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132391)||2002 GM92|| align=right|16,0|| align=right|2,664|| align=right|0,281|| align=right|0,44|| align=right|4,347||MBA||9. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132392)||2002 GP94|| align=right|16,4|| align=right|2,610|| align=right|0,205|| align=right|11,08|| align=right|4,216||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132393)||2002 GW95|| align=right|16,3|| align=right|2,540|| align=right|0,189|| align=right|6,41|| align=right|4,046||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132394)||2002 GW96|| align=right|16,0|| align=right|2,591|| align=right|0,166|| align=right|3,42|| align=right|4,171||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132395)||2002 GA97|| align=right|15,7|| align=right|2,555|| align=right|0,111|| align=right|3,42|| align=right|4,083||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132396)||2002 GW97|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,060|| align=right|6,01|| align=right|3,599||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132397)||2002 GO98|| align=right|15,8|| align=right|2,615|| align=right|0,143|| align=right|7,81|| align=right|4,228||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132398)||2002 GN99|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,160|| align=right|3,36|| align=right|3,743||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132399)||2002 GW99|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,256|| align=right|2,78|| align=right|3,442||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132400)||2002 GS100|| align=right|16,4|| align=right|2,602|| align=right|0,215|| align=right|8,30|| align=right|4,198||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132401)||2002 GA101|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,167|| align=right|1,40|| align=right|3,733||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132402)||2002 GG101|| align=right|16,5|| align=right|2,599|| align=right|0,181|| align=right|6,51|| align=right|4,188||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132403)||2002 GD102|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,137|| align=right|14,55|| align=right|4,172||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132404)||2002 GV107|| align=right|15,1|| align=right|2,475|| align=right|0,093|| align=right|7,43|| align=right|3,893||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132405)||2002 GD108|| align=right|16,7|| align=right|2,423|| align=right|0,176|| align=right|4,44|| align=right|3,771||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132406)||2002 GY108|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,062|| align=right|13,85|| align=right|4,003||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132407)||2002 GA112|| align=right|15,9|| align=right|2,404|| align=right|0,163|| align=right|5,55|| align=right|3,727||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132408)||2002 GS112|| align=right|15,9|| align=right|2,859|| align=right|0,126|| align=right|6,14|| align=right|4,833||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132409)||2002 GJ113|| align=right|16,0|| align=right|2,459|| align=right|0,087|| align=right|5,11|| align=right|3,855||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132410)||2002 GB114|| align=right|15,4|| align=right|2,670|| align=right|0,115|| align=right|12,86|| align=right|4,362||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132411)||2002 GO117|| align=right|15,9|| align=right|2,367|| align=right|0,098|| align=right|8,23|| align=right|3,640||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132412)||2002 GF121|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,095|| align=right|6,45|| align=right|4,432||MBA||12. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132413)||2002 GN122|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,236|| align=right|3,17|| align=right|3,555||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132414)||2002 GL125|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,182|| align=right|3,38|| align=right|3,661||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132415)||2002 GC127|| align=right|16,2|| align=right|2,535|| align=right|0,043|| align=right|2,77|| align=right|4,036||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132416)||2002 GJ130|| align=right|15,9|| align=right|2,771|| align=right|0,072|| align=right|1,60|| align=right|4,611||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132417)||2002 GH132|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,175|| align=right|1,86|| align=right|3,763||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132418)||2002 GY132|| align=right|15,7|| align=right|2,700|| align=right|0,043|| align=right|5,83|| align=right|4,436||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132419)||2002 GZ133|| align=right|16,3|| align=right|2,593|| align=right|0,231|| align=right|3,40|| align=right|4,176||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132420)||2002 GQ135|| align=right|16,7|| align=right|2,558|| align=right|0,210|| align=right|6,83|| align=right|4,089||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132421)||2002 GF140|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,200|| align=right|1,88|| align=right|3,786||MBA||13. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132422)||2002 GO144|| align=right|15,5|| align=right|2,594|| align=right|0,097|| align=right|13,69|| align=right|4,177||MBA||11. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132423)||2002 GN146|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,207|| align=right|6,78|| align=right|3,559||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132424)||2002 GC147|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,269|| align=right|13,86|| align=right|4,289||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132425)||2002 GJ147|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,259|| align=right|13,24|| align=right|4,343||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132426)||2002 GR148|| align=right|16,7|| align=right|2,426|| align=right|0,068|| align=right|5,01|| align=right|3,778||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132427)||2002 GY148|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,112|| align=right|5,80|| align=right|3,456||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132428)||2002 GK151|| align=right|15,6|| align=right|2,754|| align=right|0,125|| align=right|4,76|| align=right|4,570||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132429)||2002 GH153|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,219|| align=right|10,36|| align=right|3,789||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132430)||2002 GE154|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,121|| align=right|3,80|| align=right|3,551||MBA||12. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132431)||2002 GF160|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,211|| align=right|7,04|| align=right|4,160||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132432)||2002 GG160|| align=right|16,2|| align=right|2,557|| align=right|0,148|| align=right|12,59|| align=right|4,089||MBA||15. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132433)||2002 GZ162|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,160|| align=right|5,69|| align=right|3,618||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132434)||2002 GM163|| align=right|16,8|| align=right|2,426|| align=right|0,156|| align=right|2,25|| align=right|3,777||MBA||14. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132435)||2002 GL164|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,034|| align=right|3,53|| align=right|4,252||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132436)||2002 GW164|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,155|| align=right|4,56|| align=right|3,630||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132437)||2002 GJ165|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,080|| align=right|3,31|| align=right|4,008||MBA||14. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132438)||2002 GE169|| align=right|16,8|| align=right|2,578|| align=right|0,098|| align=right|4,68|| align=right|4,138||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132439)||2002 GR170|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,046|| align=right|5,31|| align=right|4,539||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132440)||2002 GU173|| align=right|16,0|| align=right|2,567|| align=right|0,074|| align=right|15,05|| align=right|4,111||MBA||10. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132441)||2002 GV174|| align=right|16,4|| align=right|2,372|| align=right|0,078|| align=right|7,20|| align=right|3,652||MBA||11. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132442)||2002 GV176|| align=right|15,7|| align=right|2,473|| align=right|0,160|| align=right|6,80|| align=right|3,888||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132443)||2002 GQ177|| align=right|16,0|| align=right|2,698|| align=right|0,128|| align=right|12,51|| align=right|4,432||MBA||5. dubna 2002||Palomar||M. White; M. Collins
|-
|(132444)||2002 GW177|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,187|| align=right|2,69|| align=right|3,318||MBA||14. dubna 2002||Haleakala||M. White; M. Collins
|-
|(132445)||2002 GD178|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,225|| align=right|5,78|| align=right|3,530||MBA||14. dubna 2002||Palomar||M. Meyer
|-
|(132446)||2002 HC1|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,203|| align=right|7,76|| align=right|3,734||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132447)||2002 HH1|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,067|| align=right|13,93|| align=right|4,334||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132448)||2002 HK1|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,166|| align=right|6,51|| align=right|3,819||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132449)||2002 HP1|| align=right|15,7|| align=right|2,397|| align=right|0,146|| align=right|8,35|| align=right|3,711||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132450)||2002 HT1|| align=right|16,7|| align=right|2,385|| align=right|0,202|| align=right|8,23|| align=right|3,683||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132451)||2002 HV1|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,130|| align=right|8,21|| align=right|3,627||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132452)||2002 HA2|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,086|| align=right|8,00|| align=right|3,688||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132453)||2002 HX2|| align=right|16,5|| align=right|2,460|| align=right|0,164|| align=right|6,24|| align=right|3,857||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132454)||2002 HL4|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,135|| align=right|7,80|| align=right|3,793||MBA||16. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132455)||2002 HR5|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,226|| align=right|17,27|| align=right|4,282||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132456)||2002 HT5|| align=right|15,7|| align=right|2,537|| align=right|0,071|| align=right|15,17|| align=right|4,041||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132457)||2002 HZ5|| align=right|16,3|| align=right|2,808|| align=right|0,154|| align=right|2,19|| align=right|4,705||MBA||18. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132458)||2002 HJ6|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,153|| align=right|6,55|| align=right|3,726||MBA||18. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132459)||2002 HU6|| align=right|16,3|| align=right|2,640|| align=right|0,105|| align=right|13,69|| align=right|4,289||MBA||18. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132460)||2002 HG7|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,140|| align=right|14,00|| align=right|4,172||MBA||18. dubna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132461)||2002 HG12|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,243|| align=right|5,59|| align=right|4,211||MBA||30. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132462)||2002 HT12|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,152|| align=right|24,48|| align=right|3,485||MBA||22. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132463)||2002 HV14|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,111|| align=right|7,86|| align=right|4,148||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132464)||2002 JM|| align=right|15,6|| align=right|2,637|| align=right|0,142|| align=right|13,29|| align=right|4,281||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132465)||2002 JO|| align=right|15,6|| align=right|2,731|| align=right|0,072|| align=right|7,91|| align=right|4,511||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132466)||2002 JY|| align=right|15,8|| align=right|2,538|| align=right|0,154|| align=right|5,67|| align=right|4,042||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132467)||2002 JW1|| align=right|16,1|| align=right|2,604|| align=right|0,106|| align=right|1,55|| align=right|4,202||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132468)||2002 JD2|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,148|| align=right|3,28|| align=right|3,807||MBA||3. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132469)||2002 JY4|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,185|| align=right|12,25|| align=right|4,380||MBA||5. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132470)||2002 JJ8|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,184|| align=right|9,19|| align=right|3,590||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132471)||2002 JL11|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,186|| align=right|4,38|| align=right|3,449||MBA||4. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132472)||2002 JV11|| align=right|15,8|| align=right|2,619|| align=right|0,182|| align=right|6,03|| align=right|4,237||MBA||6. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132473)||2002 JN12|| align=right|17,3|| align=right|2,346|| align=right|0,156|| align=right|2,32|| align=right|3,593||MBA||5. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132474)||2002 JU12|| align=right|15,9|| align=right|2,607|| align=right|0,100|| align=right|5,32|| align=right|4,208||MBA||8. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132475)||2002 JK14|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,172|| align=right|9,76|| align=right|3,733||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132476)||2002 JF15|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,079|| align=right|5,39|| align=right|4,183||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132477)||2002 JC16|| align=right|15,3|| align=right|2,604|| align=right|0,185|| align=right|13,67|| align=right|4,202||MBA||1. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132478)||2002 JU17|| align=right|16,7|| align=right|2,598|| align=right|0,099|| align=right|0,81|| align=right|4,187||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132479)||2002 JX18|| align=right|16,4|| align=right|2,562|| align=right|0,128|| align=right|5,23|| align=right|4,100||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132480)||2002 JT20|| align=right|16,6|| align=right|2,448|| align=right|0,127|| align=right|7,06|| align=right|3,830||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132481)||2002 JK22|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,216|| align=right|13,60|| align=right|4,524||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132482)||2002 JQ23|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,146|| align=right|5,03|| align=right|3,514||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132483)||2002 JS24|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,173|| align=right|3,18|| align=right|3,668||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132484)||2002 JY24|| align=right|15,9|| align=right|2,541|| align=right|0,107|| align=right|3,61|| align=right|4,049||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132485)||2002 JJ25|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,178|| align=right|12,07|| align=right|3,565||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132486)||2002 JR26|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,180|| align=right|5,17|| align=right|3,657||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132487)||2002 JW26|| align=right|15,4|| align=right|2,621|| align=right|0,100|| align=right|8,93|| align=right|4,243||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132488)||2002 JW27|| align=right|16,4|| align=right|2,526|| align=right|0,203|| align=right|10,34|| align=right|4,015||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132489)||2002 JJ28|| align=right|16,9|| align=right|2,544|| align=right|0,194|| align=right|14,57|| align=right|4,058||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132490)||2002 JB29|| align=right|15,6|| align=right|2,639|| align=right|0,186|| align=right|12,99|| align=right|4,286||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132491)||2002 JG29|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,264|| align=right|9,75|| align=right|3,680||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132492)||2002 JO30|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,080|| align=right|4,94|| align=right|4,152||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132493)||2002 JP30|| align=right|16,7|| align=right|2,577|| align=right|0,166|| align=right|5,39|| align=right|4,136||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132494)||2002 JQ30|| align=right|16,6|| align=right|2,544|| align=right|0,120|| align=right|2,87|| align=right|4,056||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132495)||2002 JD31|| align=right|16,0|| align=right|2,528|| align=right|0,072|| align=right|1,84|| align=right|4,019||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132496)||2002 JP31|| align=right|15,7|| align=right|2,533|| align=right|0,217|| align=right|8,67|| align=right|4,031||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132497)||2002 JD32|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,180|| align=right|4,28|| align=right|4,108||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132498)||2002 JD33|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,254|| align=right|4,05|| align=right|4,086||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132499)||2002 JO34|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,080|| align=right|4,57|| align=right|4,194||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132500)||2002 JS34|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,128|| align=right|11,96|| align=right|4,009||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek